Il termine Body, che in lingua inglese significa corpo, può riferirsi a:

Abbigliamento 
Body – capo di abbigliamento

Cinema 
 Body (Body sob 19) – film del 2007 diretto da Paween Purikitpanya

Fumetti 
 B.O.D.Y. – manga giapponese di Ao Mimori

Informatica 
Body – oggetto dell'XML DOM

Musica
 Body – singolo dei The Jacksons del 1984
 B.O.D.Y. – album di Machel Montano del 2006
 Body – singolo di Ja Rule del 2007
 Body – singolo di Marques Houston del 2009
 Body – brano musicale dell'album Sixteen Stone dei Bush
 Body – brano musicale dell'album No Hats Beyond This Point dei Men Without Hats
 Body – singolo di Sean Paul del 2017
 Body – singolo dei Loud Luxury del 2017
 Body – singolo di Russ Millions e Tion Wayne del 2021

Pagine correlate 
 The Body